Жура́вль:

 Журавли () — род птиц отряда журавлеобразных.
 Журавль (созвездие) — созвездие Южного полушария.
 Журавль (танец) — белорусский танец-игра.
 Журавль (фильм) — японский фильм 1988 года.
 Колодец-журавль — разновидность колодца.
 Журавль (поэма) — поэма русского поэта Велимира Хлебникова.

См. также 
 Журавли (значения)